MTV Europe Music Award в номінації "Найкращі фанати" присуджується з 2011 року.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

2010-ті

Примітки 

MTV Europe Music Awards
Нагороди, засновані 2011